Jméno Viktorin Pohl nebo Viktorín Pohl neslo více osob – řeholníků františkánského řádu:
 Viktorin Pohl (starší) (?–1720)
 Viktorin Pohl (mladší) (1706–1781), mj. slezský františkánský provinciál